Spökslottet kan syfta på:

Schefflerska palatset – enligt legenden hemsökt byggnad på Drottninggatan 116 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm. 
Spökslottet (roman) – en roman i bokserien Sagan om Isfolket
Spökslottet (Liseberg) – en tidigare attraktion på Liseberg